9587 Bonpland, asteroide
 Aimé Bonpland, esploratore e botanico francese
 Bonpland, località e comune dell'Argentina nella provincia di Misiones
 Bonpland, località e comune dell'Argentina nella provincia di Corrientes
 Bonpland, cratere lunare